Декспантенол — лекарственное средство, витамин группы В — производное пантотеновой кислоты. Используется для увлажнения и лечения различных повреждений кожи в составе фармацевтических и косметических продуктов.

Лекарственная форма 

Таблетки, раствор для инъекций, аэрозоль для наружного применения, крем для наружного применения, мазь для наружного применения, эмульсия для наружного применения, гель глазной.

Фармакологическое действие 
Декспантенол переходит в организме в пантотеновую кислоту, которая является составной частью кофермента А и участвует в процессах ацетилирования, углеводном и жировом обмене, в синтезе ацетилхолина, кортикостероидов, порфиринов; стимулирует регенерацию кожи, слизистых оболочек, нормализует клеточный метаболизм, ускоряет митоз и увеличивает прочность коллагеновых волокон. Ацетилхолин, как нейрогуморальный трансмиттер парасимпатического отдела вегетативной нервной системы, поддерживает нормальную секреторную и кинетическую функции кишечника. Оказывает регенерирующее, метаболическое и слабое противовоспалительное действие.

Фармакокинетика 
При пероральном приёме абсорбция и биодоступность — высокие. Выводится почками в неизменённом виде — 70 %, с каловыми массами — 30 %.

При местном применении быстро абсорбируется кожей и превращается в пантотеновую кислоту, связывается с белками плазмы (главным образом с бета-глобулином и альбумином). Концентрация её в крови — 0,5—1 мг/л, в сыворотке крови — 100 мкг/л. Пантотеновая кислота не подвергается в организме метаболизму (кроме включения в кофермент А), выводится в неизменённом виде.

Показания 
 Воспалительные заболевания полости рта, носа, гортани, дыхательных путей, слизистой оболочки желудка; парестезии при неврологических заболеваниях, «сухой» ринит (после лечения вторичных острых ринитов сосудосуживающими лекарственными средствами, после пребывания в помещении с искусственным климатом или в зонах с сухим климатом); послеоперационное лечение (после операции на перегородке носа и после тонзиллэктомии), гестоз, эрозии урогенитального тракта.
 Послеоперационная и послеродовая атония кишечника, паралитическая кишечная непроходимость, дефицит пантотеновой кислоты при синдроме мальабсорбции.
 Сухость кожи; нарушение целостности кожных покровов: мелкие повреждения, ожоги (в том числе солнечные), ссадины, буллёзный дерматит, абсцесс, фурункул, трофические язвы голени, пролежни, трещины, асептические послеоперационные раны, плохо приживающиеся кожные трансплантаты; эрозии шейки матки; уход за грудью в период лактации (трещины и воспаление сосков молочной железы), уход за грудными детьми (опрелость).
 Эрозия роговицы, кератит различной этиологии (в составе комплексной терапии), ожог глаз, дистрофические заболевания роговицы, профилактика повреждений роговицы при ношении контактных линз.

Противопоказания 
Гиперчувствительность, гемофилия, механическая кишечная непроходимость.

C осторожностью 
Хроническая почечная недостаточность, беременность, период лактации.

Побочные эффекты 
Диспепсические расстройства. Аллергические реакции, жжение.

Взаимодействие 
Удлиняет действие суксаметония. Антибактериальные, лекарственные средства для общей анестезии, барбитураты увеличивают риск развития аллергических реакций.

Примечания

Ссылки 
 
 Декспантенол (Dexpanthenol): инструкция, применение и формула в РЛС.

Витамины и витаминоподобные средства
Регенеранты и репаранты
Косметические вещества
Солнечный загар